Хенерал Франсиско Р. Мургија има више значења:

 Општина Хенерал Франсиско Р. Мургија (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хенерал Франсиско Р. Мургија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику